Koninklijke Marechaussee, een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht
 Marechaussee (Nederlands-Indië), formeel aangeduid als het 'Korps Marechaussee te voet'

Zie ook 
 Voorbeelden van vergelijkbare korpsen in andere landen